Rehberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile in Deutschland:
 Rehberg (Annweiler), Teil von Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Rehberg (Boren), Ortsteil von Boren, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Rehberg (Drachselsried), Ortsteil von Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Rehberg (Georgenberg), Ortsteil von Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Rehberg (Grainet), Ortsteil von Grainet, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rehberg (Kamern), Ortsteil von Kamern, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Rehberg (Mittelangeln), Ortsteil von Mittelangeln (Gemeinde), Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Rehberg (Neuhaus an der Pegnitz), Ortsteil von Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Rehberg (Spantekow), Ortsteil von Spantekow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Rehberg (Woldegk), Ortsteil von Woldegk, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Ortsteile in Österreich:
 Rehberg (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Rehberg (Gemeinde Krems), Katastralgemeinde von Krems an der Donau, Statutarstadt in Niederösterreich
 Rehberg (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt,  Oberösterreich

Gemeinden in Tschechien:
 Rehberg, deutscher Name von Liberk, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
 Rehberg, deutscher Name von Srní, Gemeinde im Okres Klatovy, Plzeňský kraj

historisch:
 Ładzin (Wolin) (ehemals Rehberg im Landkreis Usedom-Wollin, Pommern), Ortschaft der Gmina Wolin, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Niewiadów (ehemals Rehberg im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg),  Ortschaft der  Gmina Witnica, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Pagórki (ehemals Rehberg im Landkreis Elbing, Danzig-Westpreußen), Ortschaft der Gmina Tolkmicko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sadowiec (ehemals Rehberg im Landkreis Altburgund, Wartheland), Ortschaft der Gmina Mogilno, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Sarna (Małdyty) (ehemals Rehberg im Landkreis Mohrungen, Ostpreußen), Ortschaft der Gmina Małdyty, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Stoczno (?, ehemals Rehberg im Landkreis Dramburg, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Rehberg (Galizien), ehemalige Gemeinde in Galizien, Ukraine

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Rehberg (Harz) (893 m), im Harz nördlich von Sankt Andreasberg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Die Röten (Rehberg; 819 m), in den Salzkammergutbergen bei Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich (Name des Gipfels)
 Rehberg (Fichtelgebirge) (678 m), im Fichtelgebirge in der Selb-Wunsiedler Hochfläche bei Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Rehberg (Vogelsberg) (669,8 m), im Vogelsberg nördlich von Sichenhausen (Schotten), Vogelsbergkreis, Hessen
 Rehberg (Ebbegebirge) (645,9 m), im Ebbegebirge südöstlich von Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rehberg (Konnersreuth) (591 m), im Fichtelgebirge, Naturraum Lausnitzer Randberge, westlich von Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rehberg (Wasgau) (576,8 m), im Wasgau bei Waldrohrbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz – mit Rehbergturm
 Rehberg (Spessart) (471 m), im Spessart, nordwestlich von Wiesen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern 
 Rehberg (Bauland) (450 m), im Bauland, südlich von Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg 
 Rehberg (Waldfisch) (430 m), im Thüringer Wald bei Waldfisch, Wartburgkreis, Thüringen
 Rehberg (Eggegebirge) (427,4 m), im Eggegebirge ostnordöstlich von Altenbeken, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Rehberg (Marienheide) (412,1 m), nordwestlich von Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rehberg (Schollbrunn) (380,0 m), östlich von Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Unterfranken im Michelriether Forst
 Rehberg (Haardt) (337 m), in der Haardt (Pfälzerwald) bei Deidesheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Rehberg (Rehkopf bei Roßdorf) (269,5 m), im Reinheimer Hügelland bei Roßdorf , Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Rehberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Rehberg (1757–1836), deutscher Staatsmann, Philosoph und Schriftsteller
 Caroline Rehberg (Caroline Helene Charlotte Rehberg; 1815–1857), deutsche Malerin
 Denny Rehberg (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Eckhardt Rehberg (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich Rehberg (1758–1835), deutscher Maler
 Gerhard Rehberg (* 1936), deutscher Politiker und Fußballfunktionär
 Hans Rehberg (1901–1963), deutscher Schriftsteller
 Hans-Michael Rehberg (1938–2017), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Heinz Rehberg (1894–??), deutscher Generalarzt
 Heinz-Georg Rehberg (1910–1992), deutscher Architekt und Politiker (FDP), MdBB
 Horst Rehberg (1937–2018), deutscher Schauspieler
 Ingo Rehberg (* 1954), deutscher Physiker
 Jörg Rehberg (1931–2001), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Karl Rehberg (1882–1961), Politiker der Freien Stadt Danzig
 Karl-Siegbert Rehberg (* 1943), deutscher Soziologe
 Markus Rehberg (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Max Hans Rehberg (* 2003), deutscher Tennisspieler
 Maya Rehberg (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Peter Rehberg (1968–2021), österreichischer Musiker und Labelbetreiber
 Philipp von Rehberg († 1385), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Cammin
 Rose Marie Schulz-Rehberg (* 1945), Schweizer Kunsthistorikerin, Autorin, Fotografin und Restauratorin
 Siebrand Rehberg (* 1943), deutscher Fotograf
 Silke Rehberg (* 1963), deutsche Künstlerin
 Uli Rehberg (* vor 1976), deutscher Musiker und Labelbetreiber
 Walter Rehberg (1900–1957), Schweizer Komponist
 Willy Rehberg (1863–1937), Schweizer Pianist, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Burg Rehberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Buchenwald Rehberg
 Rebberg
 Reberger
 Rehberge
 Rehberger
 Rehburg